Mužská čtyřhra Maharashtra Open 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do deblové soutěže punéského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct párů. Indičtí obhájci titulu Rohan Bopanna s Ramkumarem Ramanathanem se v úvodním kole střetli jako soupeři. Bopanna s van de Zandschulpem prohráli s Ramanathanem a Reyesem-Varelou. 

Vítězi se stali čtvrtí nasazení Belgičané Sander Gillé s Joranem Vliegenem, kteří ve finále zdolali indické náhradníky Srirama Baladžiho a Džívana Nedunčežijana po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Na okruhu ATP Tour získali šestou společnou i individuální deblovou trofej. První turnaj jako pár odehráli na túře ITF 2013 v Belgii. Jejich celková zápasová bilance po skončení činila 83–83.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2023
ATP Tour 2023